MEX puede referirse a: 
 Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la Ciudad de México, México (Código de Aeropuerto IATA);
 Ciudad de México, por su abreviatura;
 México, por su abreviatura;
 El estado de México, por su abreviatura.

Mex puede referirse a: 
 Mex (Valais), una comuna suiza del distrito de San Mauricio en el cantón del Valais.
 Mex (Vaud), una comuna suiza del distrito de San Mauricio en el cantón del Valais.
 Mex, un apellido muy común en México.